Deutsche Nachrichten beschreiben:

die Wochenzeitung der NPD, siehe Deutsche Nachrichten
die ab 1. Juli 1945 in Dänemark erschienene Flüchtlingszeitung, siehe Deutsche Nachrichten (Flüchtlingszeitung)
die ab August 1943 von den illegal in Dänemark lebenden Kommunisten verbreitete Zeitung, siehe Deutsche Nachrichten (Dänemark)